«Stay» — песня барбадосской певицы Рианны, записанная при участии Микки Экко, для её седьмого студийного альбома Unapologetic (2012). Песня была выпущена в качестве второго лид-сингла 7 января 2013 года. Авторами песни являются Джастин Паркер и Микки Экко. продюсерами стали Экко и Паркер, а также Кук Харрелл и Элов Лулв. «Stay» раскрывается по большей части как поп-баллада, но присутствуют элементы R&B. Мнения музыкальных критиков разделились: большинство критиков назвали песню «выдающимся треком с альбома», а некоторые назвали её «скучной».

После выпуска альбома Unapologetic, «Stay» не осталась незамеченной. После релиза песни в качестве сингла, «Stay» достиг вершины чартов в Болгарии, Канаде, Чехии, Дании и Израиле и вошёл в «пятёрку лучших» в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Испании и др. В США сингл стал 24 синглом в карьере певицы, попавшим в Топ-10 чарта Billboard Hot 100, тем самым превысив число синглов Уитни Хьюстон. Кроме того, сингл достиг № 1 в чарте Mainstream Top 40, став 10 хитом № 1 в данном чарте.

Мировые продажи сингла превышают отметку в 10 миллионов копий, что делает сингл одним из самых продаваемых синглов всех времен.

Музыкальное видео, сопровождающее песню показывает то, как Рианна сидит в ванне, которая заполнена мутной водой, в то время, как Микки Экко поет в отдельной ванной комнате. Режиссёр клипа — Софи Мюллер. Критики сравнивали «уязвимость» и «сырые эмоции» в клипе. Рианна впервые исполнила песню вживую в 9 серии шоу The X Factor UK. Рианна и Экко дуэтом исполнили песню на премии Грэмми-2013.

По версии iHeartRadio Music Awards 2014, «Stay» признана лучшей песней 2013 года. Также композиция была номинированна на Грэмми-2014 в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Рианны
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Сентиментальные любовные песни